ZZ puede referirse a:
 ZZ Top, grupo musical; 
 ZZ Ceti, una enana blanca situada en la constelación de Cetus; o
 Zapping Zone, un programa en Disney Channel Latinoamérica.

Siglas